

Lokalizacje

Austria 
 Waldkirchen am Wesen – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding
 Waldkirchen an der Thaya – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Waidhofen an der Thaya

Niemcy 
 Waldkirchen – dzielnica Lengenfeldu
 Waldkirchen – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freyung-Grafenau
 Waldkirchen/Erzgeb. – dzielnica gminy Grünhainichen w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Zobacz też 
 Waldkirch